Alonso (o Alfonso) Francisco José Mateo Fernández de Córdoba y Figueroa, también conocido como Alonso de Aguilar o cardenal Córdoba (Montilla, 21 de septiembre de 1653 - Madrid, 19 de septiembre de 1699) fue un cardenal español.

Biografía  
Fue el segundo hijo del V duque de Feria y marqués de Priego Luis Fernández de Córdoba y Enríquez de Ribera y de Mariana Fernández de Córdoba, y por tanto hermano del VI duque Luis Fernández de Córdoba.

Estudió en el colegio mayor de Cuenca de Salamanca, y en la universidad de esta misma ciudad. Fue canónigo de la catedral de Córdoba; su tío Francisco Fernández de Córdoba y Pimentel, duque de Sessa, le hizo abad de Santa María de Rute. Caballero de la orden de Alcántara en 1676, Carlos II le nombró fiscal del Consejo de Órdenes.

Fue nombrado cardenal en el consistorio de julio de 1697, pero nunca viajó a Roma para recibir la consagración. 
Nombrado inquisidor general de España el 5 de septiembre de 1699 en sustitución del fallecido Juan Tomás de Rocabertí, no llegó a ocupar el cargo, pues murió la misma noche en que llegó la bula de nombramiento.

Referencias 

Alonso
Cardenales de España del siglo XVII
Cardenales creados por Inocencio XII
Caballeros de la Orden de Alcántara
Alumnado de la Universidad de Salamanca en el siglo XVII
Colegiales del Colegio Mayor de Cuenca
Inquisidores generales de España
Fiscales del Consejo de Órdenes
Religiosos de la provincia de Córdoba (España)
Nobles de la provincia de Córdoba (España)
Nacidos en Montilla
Fallecidos en Madrid